Вацек () — распространенная чешская фамилия. Фамилия Вацек образована от имени Вацек — чешского аналога русского имени Иван.

Известные носители 
 Вацек, Вацлав (более известен как Василий Земляк; 1923—1977) — украинский советский писатель, киносценарист.
 Вацек, Даниэль (род. 1971) — чешский профессиональный теннисист, трёхкратный победитель турниров Большого шлема в мужском парном разряде.
 Вацек, Иван Прокофьевич (1870—1951) — советский государственный и политический деятель.
 Вацек, Индржих (1889—1946) — чешский композитор и педагог.
 Вацек, Камил (род. 1987) — чешский футболист, полузащитник клуба «Спарта» (Прага).
 Вацек, Милош (1928—2012) — чешский композитор, лауреат чешских государственных наград, сын Индржиха Вацека.
 Вацек, Мирослав (1935—2022) — чехословацкий генерал, министр обороны в 1989—1990 годах.
 Вацек, Ярослав (род. 1943) — чешский лингвист.

Прочее 
 Марек и Вацек — польский фортепианный дуэт, существовавший с 1963 по 1986 год.